Оскалуса има више значења:
 Оскалуса (Ајова)
 Оскалуса (Канзас)